Hemberg steht für folgende geographischen Objekte:

 Hemberg (Bayern), Ortsteil der Gemeinde Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern, Deutschland
 Hemberg SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Hemberg (Rothaargebirge), 688,9 m, Berg im Rothaargebirge westlich von Bontkirchen, Hochsauerlandkreis, NRW
 Hemberg (Lennegebirge), 535,2 m, Berg im äußersten Westen des Lennegebirges, nordwestlich Eiringhausens, Stadt Plettenberg, Märkischer Kreis, NRW
 Hemberg (Höhenzug), 470,6 m, Höhenzug im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland

Hemberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hemberg (* 1981), schwedischer Fußballspieler
 Eugen Hemberg (1845–1946), schwedischer Forstmann und Schriftsteller
 Maj Hemberg (1906–1992), schwedischer Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Hemberg-Museum Iserlohn, Museum für Naturkunde und Archäologie